Triangi ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Triangi (1868–1940), Wiener Stadtoriginal der Zwischenkriegszeit

Siehe auch:

 Palais Triangi